Sanlúcar steht für

 Sanlúcar de Barrameda, spanische Stadt in der Provinz Cádiz
 Manolo Sanlúcar (1943–2022), spanischer Flamenco-Gitarrist